de Blois (ou  de Champagne) (Thibault, Thibaud, Thibaut), né vers 1019, mort à Épernay le 29 ou , est le fils d' et d'Ermengarde d'Auvergne. Puissant maître de maison féodale, le comte de Blois commence une longue carrière politique. Avec 52 années de service, de 1037 jusqu'à sa mort, il est d'ailleurs le comte de Blois au plus long règne. D'abord rejeté au nord et à l'ouest de ses domaines, en contrées par trop turbulentes, il accroît finalement son emprise politique et guerrière à l'est en devenant comte de Champagne.

Un patron politique de l'époque féodale  

L'héritier de la maison de Blois devient comte de Blois, Tours, Châteaudun, Chartres, Sancerre, Provins, Saint-Florentin, Château-Thierry de 1037 à 1089 et de Troyes, Meaux, Vitry de 1066 à 1089.

Au début de son règne,  poursuit la guerre entamée par son père contre les comtes d'Anjou. Après avoir perdu Beauvais vers 1037, il est dès 1039 attaqué par le sud lorsque Foulques III capture Chinon, Montbazon puis Saint-Aignan. Battu à la bataille de Nouy, près de Tours, assiégée en 1044, puis emprisonné, il finit par céder le pouvoir concret sur la Touraine au successeur de Foulques, . Il a dû aussi en perdre le titre car le roi de France , à qui il a refusé de prêter hommage et allié de la maison d'Anjou, l'en a dépossédé virtuellement pour le remettre tout aussi virtuellement à son vainqueur. Mais le traité qu'Angevins et Blésois signent à la fin de la bataille n'est qu'une passation de fief.

L'influence compromise à l'ouest, il reste à la maison de Blois de reprendre le chemin des conquêtes à l'est. En 1063-1065, son neveu , dont il a la tutelle, se révolte contre lui. Thibaud en profite pour conquérir la Champagne et devient comte de Champagne (), instaurant ainsi la puissante maison de Blois-Champagne. Protecteur des abbayes, il favorise la réforme monastique. 

Il a le rare privilège de voir un tout jeune parent accéder à la canonisation, Thibaut de Provins, son  filleul germain.

L'un de ses petits-fils,  (ou  de Champagne), dit Thibaud le Grand, comte de Blois-Champagne (1152), se fait inhumer à l'abbaye Saint-Pierre de Lagny-sur-Marne pour signifier son implantation en Champagne face au Capétien. 

Un autre petit-fils, Étienne de Blois (puis d'Angleterre) (1154), s'empare en 1135 du trône anglais aux dépens de sa cousine Mathilde, fille d', et de son frère aîné .

Mariages 

 de Blois épouse Gersende, fille du comte , avant de la répudier en 1048. Une Gundrade, dont l'existence ne nous est connue que par un seul document, lui est ensuite citée comme épouse ; il est probable que Gundrade soit une transcription déformée du prénom Gersende, et que ces deux femmes n'en soient en réalité qu'une seule. 
 Cette Gersende/Gundrade est dite être la mère d', qui épouse Adèle de Normandie (Adèle de Blois), fille de Guillaume le Conquérant, d'où la succession des comtes de Champagne, de Blois et de Sancerre, ainsi que des seigneurs de Sully-sur-Loire (et des rois d'Angleterre sous le règne d'Étienne). Cependant cette thèse est controversée, car la raison de la répudiation de Gersende en 1048 semble être le fait qu'elle n'a pas donné d'enfant à son mari.  de Blois, selon cette hypothèse, serait donc plutôt issu du second mariage de .

En secondes noces, il épouse, avant 1061, Alix de Valois (ou Adèle), comtesse de Bar-sur-Aube, sœur d'Adélaïde de Valois (morte entre 1093 et 1100), fille de . Ils ont pour enfants :

  ;
 , comte de Troyes ;
 Philippe, évêque de Châlons ;
 , comte de Troyes, puis comte de Champagne, puis chevalier de l'Ordre du Temple ;
 Elisabeth, épouse Gaucher de Montmirail ;
 Havoise, mariée à .

Source 
Larousse encyclopédique en couleurs, France Loisirs 1978.

Articles connexes 
 Bataille de Nouy

Notes et références

Références 

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Thibaud 3
Thibaud 3
Thibaud 3
|Thibaud 3
Thibaud 3
Thibaud3
|Thibaud 3
|Thibaud 3
Date de naissance non renseignée (XIe siècle)
Décès en 1089
Décès à Épernay
Article dont une information diffère dans l'infobox